Краснослободский сельсовет:

Белоруссия 
 Краснослободский сельсовет — сельсовет в Октябрьском районе Гомельской области.
 Краснослободский сельсовет — сельсовет в Солигорском районе Минской области.

Россия 
 Краснослободский сельсовет — административно-территориальное образование в городском округе город Бор Нижегородской области.
 Краснослободский сельсовет — сельсовет в Бузулукском районе Оренбургской области.